Теодорих (Тьерри, Дитрих, Дирк) II — имя ряда правителей:

 Монархи
 Теодорих II (ум. 466) — король вестготов. Династия Балтов.
 Теодорих II (король Бургундии) (Тьерри II; 587—613) — король франков. Династия Меровингов.
 Тьерри II (герцог Лотарингии) (Дитрих II; ум. 1115) — герцог Лотарингии. Эльзасский дом.

 Графы
 Тьерри II (граф Отёна) (ум. после 826) — граф Отёна. Династия Гильемидов.
 Дирк II (ок. 920/930—988) — граф Западной Фрисландии. Голландский дом.
 Тьерри II граф Бара (ок. 1045—1105) — см. Тьерри I (граф Монбельяра). Монбельярский дом.
 Тьерри II (граф Монбельяра) (1076/1081—1163) — граф Монбельяра. Монбельярский дом.
 Дитрих II фон Веттин (ок. 990—1034) — граф Айленбурга, гау Сиусули, Северного Гассегау, маркграф Саксонской Восточной марки. Династия Веттинов.

См. также 
 Теодорих
 Тьерри
 Дитрих
 Дирк